Hans Rudolf Füssli (11 de fevereiro de 1680 — 1761) - pintor suíço pai de Johann Caspar Füssli.
 Johann Caspar Füssli (1706 — 1782) pintor suíço, pai de:
 Johann Kaspar Füssli - pintor e entomólogo suíço.
 Johann Heinrich Füssli (Heinrich Füssli ou Henry Fuseli) pintor suíço.

Ligações externas 
 

Desambiguação